Die Peitsche ist der Titel der Filme:

 Die Peitsche (1916), deutscher Kriminalfilm. Regie: Adolf Gärtner
 Die Peitsche (1961), britischer Kriminalfilm. Regie: John Lemont 
 Die Peitsche der Pampas, US-amerikanischer Western von 1935
 Die Peitsche im Genick, italienischer Spielfilm von 1963
 Die Peitsche der Pandora, Dokumentarfilm von 1996

Siehe auch:
 Peitsche
 Peitsche (Musikinstrument)